Toponímia:
 Junta de Villalba de Losa, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Junta de Traslaloma, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 La Junta, població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Mecànica:
 Junta d'estanquitat, components de material adaptable que serveix per segellar en qualsevol element hidràulic o pneumàtic
 Junta de Cardan
 Junta homocinètica, peça complexa, que unida al palier de transmissió té com a finalitat connectar dos eixos.
 Junta cardan o universal, element mecànic que permet la transmissió de rotació entre dos arbres.
 Junta tòrica, peça de forma toroïdal de goma, la funció de la qual és assegurar l'estanquitat de fluids.
 Organitzacions:
 Junta General del Principat d'Astúries, òrgan suprem de representació del poble asturià.
 Junta d'Andalusia, institució que organitza l'autogovern de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.
 Junta de Castella i Lleó, òrgan de govern i administració de la Comunitat de Castella i Lleó.
 Junta de Extremadura òrgan de govern a la Comunitat autònoma d'Extremadura.
 Junta de Comerç, institució rectora de l'activitat comercial i industrial catalana activa entre 1758 i 1847.
 Junta de Braços, reunió dels braços o estaments eclesiàstic, militar i reial del Principat de Catalunya durant l'edat moderna.
 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o Junta de Comunitats, govern de la Castella-la Manxa.
 Junta dels Tretze, comitè executiu integrat per tretze síndics durant la Revolta de les Germanies a la Ciutat de València (s.XVI).
 Junta de Defensa Nacional, organisme creat el juliol de 1936 que assumí durant un temps la Prefectura de l'Estat del Bàndol nacional durant la Guerra Civil Espanyola.
 Junta de Govern de Xile (1973) o Junta Militar, organisme que assumí el poder públic a Xile després del cop de d'estat de 1973.
 Junta de Museus de Catalunya organisme depenent de la Generalitat de Catalunya.
 Junta de Defensa de Madrid, organisme creat el 1936 pel Govern republicà encarregat de la defensa de la ciutat de Madrid.
 Junta Democràtica d'Aragó, organisme d'oposició al franquisme creat a Aragó el 1975 per representants sindicals i polítics.
 Junta Central Fallera, organisme que regula i coordina la festa de les falles a la ciutat de València.
 Junta de Seguretat Interior de Catalunya, òrgan creat el setembre de 1936 entre el govern republicà i la CNT-FAI.
 Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya, organisme de govern autònom que governà a Catalunya (1808-12).
 Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organisme de la Generalitat Valenciana que normalitza l'ús del valencià.
 Junta Provisional Governativa, primera entitat governativa de Mèxic.
 Junta de Galícia, oficialment Xunta de Galicia, òrgan col·legiat del Govern de Galícia (Espanya).
 Junta Democràtica d'Espanya organització creada el 1974 a París impulsada pel Partit Comunista d'Espanya.
 Junta Organitzadora del Partit Liberal Mexicà iniciativa política per organitzar l'oposició a la dictadura de Porfirio Díaz activa entre 1905 i 1918.
 Junta per a l'Ampliació d'Estudis, institució encarregada de promoure la investigació i l'educació científica a Espanya en la primera part del .
 Junta Democràtica del País Valencià, filial de la Junta Democràtica d'Espanya constituïda el 1975 al País Valencià, organisme unitari d'oposició al franquisme.
 Junta Revolucionària de Xaló, organització revolucionària i de govern de la vila de Xaló constituïda, com altres, en el procés revolucionari de 1868.
 Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, entitat creada el 1893 per a promoure l'obra i la figura d'Antoni Gaudí.
 Junta Liberalista d'Andalusia o Juntes Liberalistes d'Andalusia, organització nacionalista andalusa que substituí als anteriors Centres Andalusos, després de la seva prohibició el 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera.
 Junta d'Armament i Defensa de Sogorb organisme de tipus privat i polític creat en la ciutat de Sogorb el 1874 durant la Tercera Guerra Carlina.
 Junta d'Auxili als Republicans Espanyols institució fundada a França el 1939 per la Diputació Permanent de les Corts amb la finalitat d'administrar recursos i béns per a l'auxili dels qui emigrin d'Espanya 
 Junta Nacional de Seguretat del Transport, organització independent del Govern dels Estats Units que es dedica a la investigació d'accidents automobilístics, d'aviació i marins.